Жау (порт. Jaú) — многозначный термин.

 Жау — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Жау — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Жау — национальный парк в штате Амазонас в Бразилии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.